Eerdmans ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardus Dirks Eerdmans (1868–1948), niederländischer evangelischer Theologe und Politiker

Siehe auch:
 William B. Eerdmans Publishing Company